Henryk Wróbel (językoznawca)
 Henryk Wróbel (piłkarz i trener)
 Henryk VIII Wróbel